Longvilliers, commune française du Pas-de-Calais ;
 Longvilliers, commune française des Yvelines.